Ка́рлос Барра́ль-и-Ахе́ста (, ; ,  — , ) — испанский поэт «поколения пятидесятых годов», переводчик, издатель и политик.

Биография 
Барраль изучал юриспруденцию в Барселонском университете, затем работал переводчиком и занимался переводами на испанский язык сочинений Райнера Марии Рильке и Леона Полякова.

В 1955 году основал собственное издательство Seix Barral, в котором также работала каталонская писательница Роса Регас. В его издательстве публиковались произведения испанских и латиноамериканских писателей Хулио Кортасара, Марио Варгаса Льосы, Хуана Марсе, Хорхе Энрике Адоума, Кларибель Алегрии, Хосе Бьянко, Грисельды Гамбаро, Карлоса Горостисы, Луиса Мартин-Сантоса, Карлоса Монтемайора, Эрнесто Сабато, Педро Салинаса, Альфонсо Састре и Марты Трабы. В 1958—1972 годах и затем вновь с 1999 года издательство присуждает литературную премию Библиотеки Бреве.

Барраль сам писал стихи и вместе с Хайме Хилем де Бьедмой и Хосе Агустином Гойтисоло считается одним из основных представителей так называемой «Барселонской школы».

В 1982 году Барраль был избран в верхнюю палату испанского парламента от Партии социалистов Каталонии и представлял в Сенате Таррагону. В 1984—1989 годах Барраль избирался в Европейский парламент и представлял в нём ИСРП. За три месяца до смерти Барралю была вручена премия «Кавычки» издательства «Тускетс», которой была отмечена его книга воспоминаний Cuando las horas veloces.

Примечания

Ссылки 
 Карлос Барраль на сайте Сената Испании 
 Карлос Барраль на сайте Европейского парламента 

Поэты Испании
Переводчики Испании
Издатели Испании
Политики Испании
Политики XX века
Депутаты Европарламента от Испании
Выпускники Барселонского университета
Мемуаристы Испании